Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Jim Grabb e Jim Pugh 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (Campioni)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Jim Grabb /  Jim Pugh (finale)

 Michael Mortensen /  Tim Wilkison (primo turno)
 Mel Purcell /  Mats Wilander (primo turno)
 Kelly Evernden /  John Fitzgerald (semifinali)
 Javier Sánchez /  Jonas Svensson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1987